Saligny több település neve:

 Saligny község Romániában, Constanța megyében
 Saligny falu Franciaországban, Vendée megyében
 Saligny falu Franciaországban, Yonne megyében